Иоганн Кристоф Фридрих Клуг (1775—1856) — немецкий энтомолог.

Был директором энтомологических коллекций берлинского университета. Написал «Entomologische Monographien» (Берлин, 1825) и «Jahrbücher der Insektenkunde» (Берлин, 1834).

Публикации 
 Die Blattwespen nach ihren Gattungen und Arten zusammengestellt. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 6: 45-62, 276—310 (1814).
 Entomologische Monographieen. Berlin. p. 172—196 (1824).
 Berich über eine auf Madagascar veranstaltete Sammlung von Insecten aus der Ordnung Coleoptera. Abhandlungen der Preussische Akademie der Wissenschaften, pp. 91-223 (1833).
 Uebersicht der Tenthredinetae der Sammlung (des Berliner entomologischen Museums). Jahrbücher der Insektenkunde 1: 233—253 (1834).
 Fortsetzung der Diagnosen der neuen (und bereits seit mehreren Monaten vollständig gedruckten) Coleopteren, welche die Insectensendungen des Herrn Dr. Peters von Mossambique enthalten hatten, von der Familie der Staphylinii an bis zu den Lamelicornia, diese mit eingeschlossen.Berichten der Akademie der Wissenschaften, Berlin 20: 643—660 (1855)
 Ueber die Geschlechtsverschiedenheit der Piezaten. Erster Haelfte der Fabriciusschen Gattungen. Mag. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1: 68-80. (1807)

Примечания

Литература 
 
 

Энтомологи Германии
Члены Шведской королевской академии наук